Salnikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Iwanowitsch Salnikow (1923–2015), russischer Komponist und Musikpädagoge
 Juri Grigorjewitsch Salnikow (* 1950), sowjetischer Vielseitigkeitsreiter 

 Wladimir Walerjewitsch Salnikow (* 1960), russischer Schwimmer